Myles Christian Turner (n. 1996) – cestista statunitense
 Myles Turner (1921-1984) – primo guardaparco del Parco nazionale del Serengeti